Mirah peut se référer à :

Mirah (née en 1974), chanteuse américaine.
Une île dans la province indonésienne d'Aceh.